Barratt Due bzw. Barratt-Due ist der Familienname folgender Personen:

Mary Barratt Due (1888–1969), norwegische Pianistin und Musikpädagogin
Stephan Barratt-Due (Stephan Henrik Barratt-Due sr.) (* 1956), norwegischer Geiger und Musikpädagoge
Stephan Henrik Barratt-Due (Stephan Henrik Barratt-Due sr.) (1919–1985), norwegischer Geiger und Musikpädagoge